De Amerikaanse zone was een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2015.

De Amerikaanse zone telde in 2015 drie groepen (niveaus). De deelnemende landen streden om promotie naar een hogere groep en probeerden degradatie naar een lagere groep te voorkomen. De twee winnaars van Groep I plaatsten zich voor een kwalificatiewedstrijd, waarin promotie naar de wereldgroep kon worden behaald. Er deden 22 landen mee in de Amerikaanse zone. Argentinië, Brazilië, Canada en de Verenigde Staten namen deel aan de wereldgroep en speelden dus niet in deze continentale zone.

Groep I
Aan Groep I namen vijf landen deel. Ten opzichte van vorig jaar verdwenen Brazilië (gepromoveerd naar de wereldgroep) en Venezuela (gedegradeerd naar Groep II). Barbados (gepromoveerd vanuit Groep II) was nieuw.

Deelnemers 

Reekshoofden
  Colombia
  Ecuador

Overige deelnemers
  Barbados
  Dominicaanse Republiek
  Uruguay

Promotie 

 Colombia en de Dominicaanse Republiek plaatsen zich voor de kwalificatiewedstrijden.

Kwalificatiewedstrijden

Degradatie 

 Uruguay degradeert naar Groep II.

Groep II 
Aan Groep II namen acht landen deel. Ten opzichte van vorig jaar verdwenen Barbados (gepromoveerd naar Groep I), Guatemala en Paraguay (gedegradeerd naar Groep III). Venezuela (gedegradeerd vanuit Groep I), Costa Rica en Puerto Rico (gepromoveerd vanuit Groep III) waren nieuw.

Deelnemers 

Reekshoofden
  Venezuela
  Chili
  Mexico
  El Salvador

Overige deelnemers
  Bolivia
  Costa Rica
  Peru
  Puerto Rico

Promotie 

 Chili promoveert naar Groep I.

Degradatie 

 Bolivia en Costa Rica degraderen naar Groep III.

Groep III 
Aan Groep II namen negen landen deel. Ten opzichte van vorig jaar verdwenen Costa Rica en Puerto Rico (gepromoveerd naar Groep II). Guatemala en Paraguay (gedegradeerd vanuit Groep II) waren nieuw. In tegenstelling tot Groep I en II werd Groep III op één centrale locatie gespeeld, in Panama. Ook werd er van een groepsfase gebruikgemaakt.

Deelnemers

Groep A

Groep B 

 Guatemala en Paraguay promoveren naar Groep II.

Eindresultaten

Zie ook 
 Opzet Davis Cup

Externe link 
Officiële website

Davis Cup 2015